Звонки — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Себежское».

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, в лесной местности у озера Лавровское, примыкая к деревне Плиговки, вблизи деревень Лаврово, Скоково, примерно в 15 км от государственной границы с Белоруссией.
  
Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

В 1995—2005 годах деревня Звонки входила в состав Осынской волости (ранее Осынского сельсовета), в 2005—2011 годах относилась к Долосчанской волости Себежского района.

До 1 января 2011 года деревня Звонки входила в ныне упразднённую Долосчанскую волость. В 2010 году, cогласно Закону Псковской области от 03.06.2010 № 984-ОЗ, деревня Звонки после объединения пяти волостей (Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) вошла в образованное муниципальное образование «Себежское сельское поселение».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения украинцы составляли 100 % от общей численности в 1 чел..

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство, любительское рыболовство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района